Lende steht für:

 Lende, Körperregion bei Menschen und Säugetieren
 Lende, Teilstück des Hinterviertels vom Rind, siehe Roastbeef
 Lende Automobile Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Lende ist der Familienname folgender Personen:

 Sijtje van der Lende (* 1950), niederländische Eisschnellläuferin und Eisschnelllauftrainerin

Siehe auch:
 Lände
 Lend
 Lente